Live Your Life – singolo dei Bomfunk MC's del 2002
Live Your Life  – singolo di T.I. del 2008
Live Your Life  – singolo di Mika del 2013